Luigi Molino – arpista, violinista, compositore e direttore d'orchestra
 Luigi Molino – parlamentare della XXX legislatura del Regno d'Italia
 Luigi Molino – ex calciatore italiano